Рокфорд има више значења:
 Рокфорд (Ајдахо)
 Рокфорд (Ајова)
 Рокфорд (Алабама)
 Рокфорд (Вашингтон)
 Рокфорд (Илиноис)
 Рокфорд (Мичиген)
 Рокфорд (Минесота)
 Рокфорд (Охајо)
 Рокфорд (Тенеси)